Chantelle Paige (née Chantelle Soutas-Paige) est une chanteuse, mannequin, danseuse et actrice californienne née le  à Los Gatos. Elle a grandi dans la Région de la baie de San Francisco et vit actuellement près de Los Angeles à Orange County.

Liens externes 
 

Naissance en février 1988
Naissance à Los Gatos
Chanteuse américaine du XXIe siècle
Mannequin femme américain
Danseuse américaine du XXIe siècle
Actrice américaine